Niemcy:
 Eisingen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Enz
 Eisingen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Würzburg